Colosseum est le nom latin du Colisée (Amphithéâtre flavien) de Rome.
Colosseum est un groupe jazz-rock britannique des années 1970.
Colosseum est un jeu de société de Wolfgang Kramer.